Kozolupy (powiat Pilzno Północ)
 Kozolupy (stacja kolejowa)

Zobacz też